Edgar Algernon Robert Gascoyne Cecil, noto come Robert Cecil – giurista, politico e diplomatico britannico
 Georgina Gascoyne-Cecil, marchesa di Salisbury – nobildonna inglese
 James Gascoyne-Cecil, II marchese di Salisbury – nobile e politico britannico
 James Gascoyne-Cecil, IV marchese di Salisbury – nobile e politico britannico
 Jonathan Hugh Gascoyne-Cecil – attore, doppiatore e giornalista britannico
 Mary Alice Gascoyne-Cecil – nobildonna inglese
 Robert Gascoyne-Cecil, III marchese di Salisbury – nobile e politico britannico
 Robert Gascoyne-Cecil, V marchese di Salisbury – nobile e politico inglese
 Robert Gascoyne-Cecil, VI marchese di Salisbury – nobile e politico inglese
 Robert Gascoyne-Cecil, VII marchese di Salisbury – nobile e politico britannico